Johnstonville ist der Name folgender Orte:

 Johnstonville (Kalifornien) im Lassen County, Kalifornien
 Johnstonville (Georgia) im Lamar County, Georgia